Southill peut faire référence à :

Southill (Bedfordshire) en Angleterre,
 Southill Park, une propriété du Southill dans le Bedfordshire,
Southill (Limerick), en Irlande,
Southill (Weymouth), dans le Dorset en Angleterre.